Соловьиха — название населённых пунктов в России:

 Соловьиха — село в Петропавловском районе Алтайского края.
 Соловьиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Соловьиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.

Другое 
 Соловьиха — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай
 Соловьиха — стихотворение советского поэта Бориса Корнилова